Montella kan syfta på:

 Montella (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Vincenzo Montella (1974–),  en italiensk före detta professionell fotbollsspelare

Geografi

Italien 

 Montella, kommunhuvudort, Kampanien, Provincia di Avellino, 

Robotskapade Italienförgreningar